Copo

Localidades

Copo (departamento)

Outros
Parque Nacional Copo

Desambiguação